Horní Lhota kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Horní Lhota (okres Ostrava-město)
 Horní Lhota (okres Zlín)